Marie Alžběta Brunšvicko-Wolfenbüttelská (7. ledna 1638, Braunschweig – 15. února 1687, Coburg) byla německou šlechtičnou z rodu Welfů a dvěma sňatky nejdříve sasko-eisenašskou a posléze sasko-koburskou vévodkyní.

Život 
Marie Alžběta se narodila v Braunschweigu jako nejmladší dítě vévody Augusta Brunšvicko-Lüneburského a jeho třetí manželky Alžběty Žofie Meklenburské. Marie Alžběta měla staršího bratra Ferdinanda Albrechta a sedm nevlastních sourozenců z otcových předchozích manželství, z nichž se čtyři dožili dospělosti: Rudolf August, Sibyla Uršula (sňatkem holštýnsko-glücksburská vévodkyně), Klára Augusta (sňatkem württembersko-neustadtská vévodkyně) a Anton Ulrich. Všichni přeživší nevlastní sourozenci byli z otcova druhého manželství.

18. ledna 1663 se pětadvacetiletá princezna ve Wolfenbüttelu poprvé provdala za o šest let staršího vévodu Adolfa Viléma Sasko-Eisenašského. Za pět let manželství porodila Marie Alžběta pět synů, z nichž se však žádný nedožil dospělosti:

 Karel August Sasko-Eisenašský (31. ledna 1664 – 14. února 1665)
 Fridrich Vilém Sasko-Eisenašský (2. února 1665 – 3. května 1665)
 Adolf Vilém Sasko-Eisenašský (26. června 1666 – 11. prosince 1666)
 Arnošt August Sasko-Eisenašský (28. srpna 1667 – 8. února 1668)
 Vilém August Sasko-Eisenašský (30. listopadu 1668 – 23. února 1671)

Vévoda Adolf Vilém zemřel 21. listopadu 1668 a zanechal po sobě popáté těhotnou vdovu. O devět dní později Marie Alžběta porodila svého pátého syna, Viléma Augusta, který se stal v okamžik svého narození sasko-eisenašským vévodou pod opatrovnictvím svého strýce Jana Jiřího; dítě však blo stejně jako všichni jeho sourozenci nemocný a ve věku 2 let zemřel. Sasko-eisenašským vévodou se stal jeho strýc Jan Jiří.

18. července 1676 se osmatřicetiletá Marie Alžběta po osmi letech vdovství ve městě Gotha provdala za o deset let mladšího vévodu Albrechta, který se dělil se svými bratry o vládu v sasko-gothajsko-altenburském vévodství. Po svatbě se pár usadil v Saalfeldu. Spolu měli jednoho syna:

 Arnošt August Sasko-Gothajsko-Altenburský (1. září 1677 – 17. srpna 1678)

Po uzavření definitivní smlouvy s bratry o rozdělení vévodství obdržel Albrecht v roce 1680 Coburg, kam s manželkou přesídlili.

Marie Alžběta zemřela 15. února 1687 ve věku 49 let v Coburgu. Její manžel se o rok později morganaticky oženil a zemřel v roce 1699 bezdětný.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 7. ledna
Narození v roce 1638
Narození v Braunschweigu
Úmrtí 15. února
Úmrtí v roce 1687
Úmrtí v Bavorsku
Welfové
Wettinové
Německé vévodkyně
Ženy